Il Premier's Plate è il trofeo assegnato alla squadra della A-League che ottiene il maggior numero di punti nella classifica generale della regular season, ovvero alla formazione che vincerebbe il campionato se l'A-League fosse organizzata con lo stesso formato dei principali campionati di calcio europei. Dal 2006 la squadra vincitrice del Premier's Plate si qualifica alla AFC Champions League. La stagione regolare prende il nome dal trofeo che si conquista.

Albo d'oro 
In grassetto le squadre che hanno conquistato sia la stagione regolare sia la fase playoff.

Titoli per squadra

Note

Voci correlate 
 A-League

Campionato australiano di calcio